Hoevels ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Hoevels (* 1978), deutscher Schauspieler
 Fritz Erik Hoevels (* 1948), deutscher Psychoanalytiker und außerparlamentarischer politischer Aktivist